Příjmení Stočes či Stočesová může znamenat:

Známí nositelé tohoto příjmení:

základní tvar
 Antonín Stočes (1925–1942) – český gymnazista z Příbrami, popravený nacisty
 Bohuslav Stočes (1890–1969) – český vysokoškolský učitel a báňský vědec
 František Stočes (1895–1942) – bývalý český vrchní ředitel Českých státních aerolinií (ČSA), popravený v roce 1942
ženská podoba s přechýlením
 Kateřina Stočesová (* 1979) – bývalá česká modelka a zahradnice

Reference

Externí odkazy 
 

Česká příjmení